

Болотна — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Болотна — присілок, Новгородський район, Новгородська область

Болотна — річка в Київській області, ліва притока Тетерева